Příjmení Hronek nosí více významných osobností:

 Filip Hronek (* 1997) – český hokejový obránce a mládežnický reprezentant
 Jiří Hronek (1905–1987) – český novinář, publicista, dramatik a prozaik
 Josef Hronek – rozcestník
 Lukáš Hronek (* 1982) – český hokejový brankář
 Petr Hronek (* 1993) – český fotbalista

Externí odkazy